Ranco se poate referi la:

 Ranco, Lombardia, comună în Provincia Varese, Italia
 El Ranco, provincie din regiunea Los Ríos, Chile
 Lago Ranco, târg și comună din provincia Ranco, regiunea Los Ríos, Chile